Dalibor Stojanović ist der Name folgender Personen:

* Dalibor Stojanović (Schachspieler) (* 1983), bosnisch-herzegowinischer Schachspieler
 Dalibor Stojanović (Fußballspieler) (* 1989), slowenischer Fußballspieler